Unterseeboot 33 ou U-33 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boote durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard:
L'Unterseeboot 33, de type U 31, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1914 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale et qui s'est rendu le .
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-33, un sous-marin de type UB II lancé en 1915 et qui a été coulé le .
UC-33, un sous-marin de type UC II lancé en 1916 et qui a été coulé le .
L'Unterseeboot 33, un sous-marin de type VII.A, a été lancé en 1936 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .
L'Unterseeboot 33, un sous-marin de type 212, a été lancé en 2004.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930
Bateau des années 2000